Angelica montana  puede referirse a la:
descrita por (J.R. & Forst.fil.) Cockayne es la Gingidia montana de (J.R.Forst. & G.Forst.) J.W.Dawson 
descrita por Brot. es la  Angelica sylvestris subsp. bernardiae de Reduron

Referencias